Derek Bell puede referirse a:

 Derek Bell, músico irlandés;
 Derek Bell, piloto de automovilismo británico.